Le terme sicilienne peut renvoyer à :

 La sicilienne est une race de poule domestique originaire de Sicile en Italie.
 La sicilienne est une danse originaire de la Sicile.
 La défense sicilienne est une ouverture au jeu d'échecs.
 La Sicilienne (La Siciliana) est le  réalisé par Franco Rossi du film Les Sorcières.
 La Sicilienne est un court métrage de Yannick Karcher sorti au cinéma en France en 2006.
 La Sicilienne est un film de Marco Amenta sorti au cinéma en France en 2009.
 La sicilienne est un rythme ternaire étudié dans le cadre de l'apprentissage du solfège. Il reprend le rythme de base de la danse appelée sicilienne.
 Sicilienne, œuvre musicale de Gabriel Fauré (Op. 78).